Srem kan syfta på följande:
 Srem – en slätt i Serbien och Kroatien

Bulgarien 

 Srem (distrikt i Bulgarien), Chaskovo, Obsjtina Topolovgrad,

Polen 

 Śrem, stad, Storpolens vojvodskap, Powiat śremski,